Neosimnia bellamaris är en snäckart som beskrevs av S. S. Berry 1946. Neosimnia bellamaris ingår i släktet Neosimnia och familjen Ovulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
bellamaris